В этой статье представлено положение команд и результаты матчей в группе F Топ-16 Евролиги 2014/2015. Матчи пройдут со 2 января по 10 апреля 2015 года. Состав группы был определён по результатам регулярного сезона (без жеребьёвки). В ней примут участие 8 команд, которые сыграют друг с другом в два круга. Четыре лучшие команды выйдут в плей-офф Евролиги 2014/2015.

Команды

Положение команд

Результаты

1-й тур

2-й тур

3-й тур

4-й тур

5-й тур

6-й тур

7-й тур

8-й тур

9-й тур

10-й тур

11-й тур

12-й тур

13-й тур

14-й тур

Статистика

Ссылки 
 Расписание и результаты матчей

Евролига 2014/2015